Kaska – Kaszkowie, starożytny lud w Azji Mniejszej
 Kaska – plemię Indian Ameryki Północnej